Трофей Мигел Муньос () е ежегодна футболна награда която се присъжда на Най-добрия треньор за годината в Примера и Сегунда дивисион от испанския шампионат.
Учредена е през 2005 г. от испанския спортен вестник Marca и носи името на легендарния испански футболист и треньор по футбол Мигел Муньос.

Носители на трофея

Примера дивисион

Сегунда дивисион

Външни препратки 
 Списък с носителите на трофея в сайта BDFutbol

Футболни награди на Испания
Основани в Испания през 2005 година